Bardon est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien 
 Bardon († 1051), archevêque de Mayence ; fêté le 10 juin.

Patronyme
Bardon est un patronyme porté notamment par :
 Paul Bardon, député de la Moselle pendant moins d'un mois en 1871.
 André Bardon (1901-1965), homme politique français.
Bernard Bardon de Brun ou Bernardus Bardonus (1564-1625), avocat, puis prêtre, fondateur de la confrérie des pénitents noirs de Limoges.
 Cédric Bardon (1976), footballeur français. 
Charles Bardon de Chabannes (1668- ), Maire perpétuel de Mende (48) 01/04/1693 - 21/03/1695 >, charge de Maire créée par Edit royal  
 Élisabeth Bardon (1894-1984), peintre française.
 Franz Bardon (1909-1958), célèbre occultiste tchèque.
 Michel-François Dandré-Bardon (1752-1809), peintre, dessinateur et graveur français.
 Michel Louis Bardon (1874-1944), abbé, associé aux abbés Boussonie, découverte squelette néanderthal.
 Renaud Bardon (1942-2011), architecte et urbaniste français.

Voir aussi
 Le Bardon, commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.

Notes et références

Homonymie de patronyme